Copa Bionaire 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых кортах с грунтовым покрытием. 

Соревнования проводятся в колумбийском городе Кали, являясь первым крупным турниром в сезоне на грунте.

Соревнования проводились 7 - 13 февраля.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Аранча Парра Сантонха ( № 63 в мире на тот момент ).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Ирина-Камелия Бегу выигрывает свой 7й одиночный титул на соревнованиях круга.
 Лаура Поус-Тио проигрывает свой 8й одиночный финал на соревнованиях круга.

Парный разряд

Факты 
 Ирина-Камелия Бегу выигрывает свой 14й парный титул на соревнованиях круга.
 Елена Богдан выигрывает свой 3й парный титул на соревнованиях круга.

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Copa Bionaire
 Цикл женских турниров ITF 2011
 Портал: Теннис

Колумбия
Теннис
Февраль 2011 года
2011